Onas peut désigner :
 les Onas ou Selknam, un ancien peuple amérindien de la grande île de la Terre de Feu ;
 l'Onas, un volcan d'Argentine ;
 l'ONAS, l'Office national de l'assainissement en Tunisie.